

Дани сећања 

1500-е п. н. е.